

Geografia
Marika – circoscrizione del distretto urbano di Masasi (regione di Mtwara, Tanzania)

Onomastica
Marika – variante del nome proprio di persona Marica

Persone
Marika – cantante e conduttrice televisiva polacca
Marika – fumettista spagnola